Die Deutsche Powerchair-Hockey-Nationalmannschaft ist eine Auswahlmannschaft von Deutschland im Elektrorollstuhl-Hockey (Powerchair-Hockey).

Geschichte 
1997 trafen sich verschiedene E-Hockeyspieler zu speziellen Trainingseinheiten, mit dem ersten Trainer Christian Klein. Im Mai 1998 fanden in Utrecht die World Games statt. Dieses erste große Turnier, mit zehn Mannschaften, wurde als inoffizielle Weltmeisterschaft gewertet. Am 22. Mai 1998 bestritt die neu zusammengestellte deutsche Mannschaft ihr erstes Länderspiel gegen eine Auswahl von Dänemark. Dieses 22:0 bedeutet bis heute den höchsten Sieg überhaupt in einem Ländervergleich. Im Finale unterlag die Mannschaft mit 3:6 den Niederlanden.
An einem 4-Länder Turnier 2002 erspielte man sich den 3. Platz gegen Finnland. Spieler der ersten Stunden waren Ferdinand Schießl, Roland und Stefan Utz, Henry Acquah (Kapitän), Manuela Rahlf, Görkem Oguz.

2004 fanden in Helsinki die ersten offiziellen Weltmeisterschaften statt. Mit einem 0:4 gegen die Niederlande wurde die Mannschaft Vize-Weltmeister. Diesen 2. Platz konnte man an der ersten EM 2005 wiederholen. Wieder war der Gegner die Niederlande. Diesmal verlor man mit 2:7. Auch an der EM 2008 war die Niederlande wieder Endstation, diesmal mit einem 1:7.

An der Weltmeisterschaft 2010, mit Deniz Genc als Trainer, im italienischen Lignano Sabbiadoro konnte sich die deutsche Mannschaft mit einem 7:6 nach Verlängerung gegen die Niederlande den Weltmeistertitel sichern. Mit seinem Golden Goal in der 5. Minute der Verlängerung konnte Paul Emmering den Siegtreffer für die deutsche Mannschaft setzen und den Niederlanden ihre erste Niederlage in ihrer Geschichte zufügen.

Die ersten Rückschläge waren der 4. Platz an der EM 2012 und der 5. Platz an der Heim WM 2014. Dieser 5. Platz musste hart gegen die Schweiz, mit einem 5:4, erkämpft werden. Es folgte ein 3. Platz an der EM 2016.

Mit der Trainerin Margot Kainz, seit 2015, an der WM 2018 dominierte die deutsche Mannschaft ihre Gegner in der Vorrunde. Ungeschlagen erreichte sie das Halbfinale, wo sie den Italiener erst im Penaltyschießen unterlag. Im Spiel um Platz 3 verlor sie dann gegen die Niederlande in der Verlängerung und schloss die WM auf Platz 4 ab. Mit den Spielern Nasim Afrah, David Bauer, Kaan Sisik, Jörg Diehl und Torhüterin Jessica Trommer steht die Mannschaft vor einer erfolgversprechenden Zukunft.

Aktuell steht Deutschland in der Weltrangliste auf Platz 3. (Stand 30. Juni 2022)

Vereinsführung und Betreuerstab 
(Stand: 1. Juni 2018)

Bisherige Trainer 
 Christian Klein (1996–2005)
 Deniz Genc (2005–2014)
 Margot Kainz (2014–2020)
 Gerd Autenrieth (seit 2021)

Kader der Nationalmannschaft 2018 

(In Klammern stehen die Klassifizierungssystem-Punkte)

Länderspielübersicht 
Legende
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

Länderspielbilanz 
Die nachfolgende Tabelle zeigt jene Nationalmannschaften gegen die Deutschland angetreten ist. Insgesamt hat die Deutsche Nationalmannschaft 81 Länderspiele bestritten und dabei bisher gegen 11 verschiedene Mannschaften gespielt. Sie gewann 50 ihrer Spiele, erreichte 6 Unentschieden und verloren 23 Spiele. Sie hat dabei 464 Tore geschossen und 279 Tore kassiert.

Stand: 25. Juni 2022 nach dem Spiel gegen die Schweiz

Erfolge 
 2010: Weltmeister
 2004: Vize-Weltmeister
 2005, 2008: Vize-Europameister

Torschützen 
Diese Liste enthält alle deutschen Torschützen die an einer EM oder WM mindestens 1 Tor geschossen haben. Hier führt mit 88 Toren Paul Emmering, bei 4 Europa- und 3 Weltmeisterschaften. (Stand: November 2018)

Weblinks 
 Powerchair Hockey Deutschland

Einzelnachweise 

Elektrorollstuhl-Hockey
Behindertensport (Deutschland)
Powerchair Hockey